Булаково — название населённых пунктов.

Россия 
 Булаково — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Булаково — деревня в Батыревском районе Чувашии.
 Булаково — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Булаково — деревня в Любимском районе Ярославской области.